Bailey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bailey Township (North Carolina)
 Bailey Township (South Dakota)